Андреас Стокбро Нильсен ( ) — датский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2015
 1-й — Этап 2b Трофей Карлсберга (юниоры)
 3-й  Чемпионат Европы - Мэдисон (юниоры) (трек)
 2016
 3-й  Чемпионат Дании — Групповая гонка 
 5-й ЗЛМ Тур  — Генеральная классификация
 1-й — Этап 3
 2017
 2-й  Чемпионат Дании — Групповая гонка 
 4-й Тур Химмерланда
 4-й Тур Фюна
 4-й Ronde van Overijssel
 2018
 1-й — Этап 4 (КГ) Тур де л’Авенир
 2-й  Чемпионат Дании — Групповая гонка 
 2-й Тур Эстонии  — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2
 2019
 1-й Тур Фландрии U23
 1-й Гран-при Хернинга
 4-й Чемпионат Дании — Групповая гонка

Примечания

Ссылки 
 Стокбро, Андреас на FirstCycling
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Дании